Lazzaretti è il plurale di lazzaretto

Persone 
 Alfredo Lazzaretti (1913-1980) – calciatore italiano
 Bruno Lazzaretti – tenore italiano
 Davide Lazzaretti (1834-1878) – predicatore italiano 
 Gustavo Lazzaretti de Araújo (1984 – ) – calciatore brasiliano
 Enrico (Chicco) Lazzaretti, personaggio del telefilm I ragazzi della 3ª C
 Fabrizio Lazzaretti (1966) – regista italiano 
 Maurizio Dei Lazzaretti (1961) – batterista italiano 
 Romolo Lazzaretti (1896-1979) – ciclista italiano

Pagine correlate 
Lazzaretto